Иван Трофимович Киясь (, село Грунь, теперь Ахтырского района Сумской области — , город Снежное Донецкой области) — украинский советский деятель, шахтер, машинист угольного комбайна шахты № 22 шахтоуправления треста «Снежнянантрацит» Донецкой области. Герой Социалистического Труда (29.06.1966). Депутат Верховного Совета УССР 7-8-го созывов.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

С апреля 1948 года — горный рабочий, машинист угольного комбайна шахты № 22 шахтоуправления треста «Снежнянантрацит» комбината «Артемуголь» (затем — комбината «Торезантрацит») города Снежное Донецкой области. В 1970-х годах работал электрослесарем ордена Ленина шахты «Восход» (бывшая № 22) шахтоуправления комбината «Торезантрацит» города Снежное Донецкой области.

Потом — на пенсии в городе Снежное Донецкой области.

Награды 

 Герой Социалистического Труда (29.06.1966)
 орден Ленина (29.06.1966)
 ордена
 медали

Источники 

 газета «Радянська Донеччина» (Донецьк) — 1971 рік — травень.
Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1928 году
Родившиеся 20 июля
Умершие 18 июня
Умершие в 2015 году
Родившиеся в Ахтырском районе